Премия «Сезар» за лучший короткометражный фильм () — награда французской Академии искусств и технологий кинематографа, вручается ежегодно с 1992 года. Была учреждена в результате объединения категорий: «лучший короткометражный анимационный фильм», «лучший короткометражный игровой фильм» и «лучший короткометражный документальный фильм». На сегодняшний день в данной категории на премию претендуют только игровые и документальные короткометражные фильмы, так как в  за лучший анимационный фильм, а в 2014 году были снова выделены в отдельную номинацию.

Список лауреатов и номинантов

1992—2000

2001—2010

2011—2019

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов премии «Сезар» за лучший короткометражный фильм на официальном сайте: 1992—2010 , http://www.academie-cinema.org/ceremonie/palmares-par-recherche/,genre,Meilleur+Film+de+Court+M%C3%A9trage.html 
 Премия «Сезар» на сайте IMDb 

Сезар (кинопремия)